Làpino (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Làpino (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia